— японская поп-группа 2005—2007 годов в составе четырёх девушек, находившаяся под эгидой агентства по поиску талантов Rising Production.

Состав 
 Асука Хинои (род. 8 января 1991, Каватинагано) — лидер группы.
 Хикару Кояма (род. 28 июня 1991, Киото)
 Кэйка Мацуока (род. 18 сентября 1992, Кобе)
 Рина Такэнака (род. 12 мая 1992, Кобе)

Дискография

Синглы

Студийные альбомы

Примечания

Ссылки 
 Animemagazine.ru

Гёрл-группы Японии
Поп-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2007 году